Guatemalia är ett släkte av tvåvingar. Guatemalia ingår i familjen kärrflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Kärrflugor
Guatemalia